Славко Перовић може бити:

Славко Перовић (фудбалер), српски фудбалер,
Славко Перовић (политичар), црногорски политичар
Славко Перовић (певач), српски певач.